Open d'Angleterre (badminton)
 Open d'Angleterre (golf)